Il doppio  del Gastein Ladies 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6-2, 6-4 Tatjana Maria e Andrea Petković.

Teste di serie

  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (quarti,ritiro)
  İpek Şenoğlu /  Jaroslava Švedova (primo turno)

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (campionesse)
  Marija Korytceva /  Ioana Raluca Olaru (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
Tabellone

Gastein Ladies 2009